Shanghai Masters 2009 (Roewe Shanghai Masters) var en professionell rankingturnering i snooker, som spelades mellan 7 och 13 september 2009.

Resultat

Final

Huvudturnering

Wildcardomgång

De sju lägst rankade spelarna som tog sig vidare från kvalet spelade i en wild cardomgång mot sju asiatiska wildcards. Omgången spelades den 7 september.

Kval

Källor

Externa länkar

World Snooker
Global Snooker

Shanghai Masters
Snookersäsongen 2009/2010